Duplo ist 

 ein Schokoriegel von Ferrero, siehe Duplo (Schokoriegel)
 eine Spielzeugmarke des Unternehmens Lego, siehe Lego#Duplo
 die Bezeichnung für mehrere Typen von Nassrasierer-Doppelklingen des Herstellers Wilkinson Sword
 eine Marke eines Verbundbeschlags aus zwei verschiedenen Materialien (Metall und Kunststoff) für Pferdehufe, siehe Hufbeschlag#Alternativen zum Metallbeschlag